Arrgh! (conocido en España como ¡Arrgh! y en Latinoamérica como ¡Piratas!) es un episodio de la primera temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
En el Crustáceo Cascarudo, aprovechando que no hay trabajo, Bob Esponja y Patricio juegan un juego de mesa que consiste en buscar el tesoro del Holandés Volador. Don Cangrejo se les une y gana varias veces seguidas hasta que anochece. Bob Esponja y Patricio se van a sus casas a dormir, pero Don Cangrejo insiste en seguir jugando hasta que Bob Esponja le dice que solo es un juego. A la mañana siguiente, Don Cangrejo aparece sobre un pequeño barco disfrazado de pirata y quiere que Bob Esponja y Patricio lo acompañen para buscar un tesoro. La primera regla es que solo el capitán (Don Cangrejo) puede ver el mapa, y la segunda es que deben hablar diciendo "arrgh". Sin embargo, la segunda regla confunde a Bob y a Patricio, por lo que no logran informarle a Don Cangrejo de una roca gigante al frente hasta que chocan con ella. Después del incidente, la regla es anulada. Deciden seguir buscando a pie. El mapa indica que deben dar 10,000 pasos al este, pero no encuentran la cruz debido a que Patricio los guió al oeste, así que deben empezar de nuevo. Aunque los grumetes (Bob Esponja y Patricio) se cansan, deciden quedarse con Don Cangrejo. Esa noche, Don Cangrejo duerme en una tienda mientras que Bob y Patricio lo hacen afuera. Ambos entran a la tienda a preguntarle si quiere seguir buscando, pero Don Cangrejo no está ahí. Los dos curiosean y tocan el mapa (pues Don Cangrejo no prohibió eso) hasta que se abre por sí solo y no pueden resistir verlo. Acto seguido se dan cuenta de que es el tablero del juego. Cuando Don Cangrejo los sorprende viendo el mapa, los acusa de traidores y quiere expulsarlos, pero de pronto encuentran la marca del tesoro. Los tres excavan y lo sacan de la tierra. Don Cangrejo no quiere compartirlo, pero Bob Esponja y Patricio reclaman lo suyo por todo lo que hicieron. Mientras discuten, el barco del Holandés Volador se posa sobre ellos. El Holandés baja y exclama enojado que quién desenterró el tesoro. Don Cangrejo dice que fueron los chicos, pero el Holandés no se molesta, sino que les agradece y les regala un doblón de oro a ambos. Don Cangrejo también pide su recompensa y el fantasma le da un cofre del tesoro de juguete mientras se aleja con el verdadero.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Don Cangrejo
 El Holandés Volador
 Un cliente

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000